Herring Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Herring Township (Arkansas)
 Herring Township (North Carolina)